Tân Lợi (Đồng Phú, Bình Phước)
 Tân Lợi (Hớn Quản, Bình Phước)
 Tân Lợi (Đắk Lắk)
 Tân Lợi (Bến Tre)
 Tân Lợi (An Giang)
 Tân Lợi (Thái Nguyên)